Ворожейкін Арсеній Васильович — радянський льотчик-винищувач часів німецько-радянської війни.
 Ворожейкін Григорій Олексійович — радянський воєначальник, маршал авіації.